La Petite-Pologne est une région historique de la Pologne.
 La Petite-Pologne est une région administrative (voïvodie) de la Pologne.
 La Petite-Pologne est une ancienne province de la République des Deux Nations. 
 La Petite-Pologne est un ancien quartier de Paris.